Никола́й Васи́льевич Челноко́в (26 апреля (9 мая) 1906, Иркутск — 16 июля 1974, Москва) — советский лётчик минно-торпедной авиации ВВС ВМФ, дважды Герой Советского Союза (14.06.1942 и 19.08.1944). Генерал-майор авиации (11.05.1949).

Биография 
Родился в семье рабочего-железнодорожника. В 1908 году с семьёй переехал в Санкт-Петербург, там окончил трёхклассное городское училище в 1917 году. Во время начавшейся Гражданской войны отец вывез семью из голодающего Петрограда в свою родную деревню Глебово Кашинского уезда Тверской губернии — на родину Василия Сергеевича. Затем Николай жил в Твери, там окончил 9-летнюю школу. В 1926 году вернулся в Ленинград, но поскольку не имел никакой специальности, пришлось идти на биржу труда, работал по её направлению поденщиком на временных работах, грузчиком на железнодорожной станции, чернорабочим на стройках, освоил специальность штукатура. В 1928 году поступил на первый курс Ленинградского электротехнического института.

Начало военной службы 
В Советской Армии с декабря 1928 года. Окончил Военно-теоретическую школу лётчиков ВВС РККА в Ленинграде (1929), 2-ю военную школу лётчиков имени Осоавиахима в Борисоглебске (1930), школу морских лётчиков имени И. В. Сталина в Севастополе (1931). После выпуска из школы оставлен в ней лётчиком-инструктором (в 1932 году авиашкола была переведена из Севастополя в Ейск), в 1933 году стал командиром звена, в 1936 году командиром авиаотряда. Во время службы в авиашколе был избран депутатом Ейского городского совета депутатов трудящихся (1936—1939). За отличную и безаварийную подготовку курсантов награждён орденом «Знак Почёта».

С марта 1938 года служил в составе 1-го минно-торпедного авиаполка 8-й бомбардировочной авиационной бригады ВВС Балтийского флота. В должности младшего лётчика полка участвовал в советско-финской войне  1939−1940 годов. Выполнил 40 боевых вылетов. За проявленную отвагу награждён орденом Красного Знамени.

После завершения боевых действий уже опытный лётчик быстро вырос по служебной лестнице, став командиром звена, помощником командира и командиром эскадрильи. Член ВКП(б) с 1940 года.

Великая Отечественная война 
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В октябре 1941 года стал командиром эскадрильи 57-го авиационного полка ВВС Балтийского флота. К концу декабря 1941 года выполнил 78 боевых вылетов, нанеся противнику большой урон: подбито и повреждено 51 танк, 148 автомашин, 43 зенитных установки, 18 бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии, 4 дальнобойных орудия, 1 железнодорожный эшелон с паровозом и другая боевая техника. Его эскадрилья выполнила около 700 боевых вылетов. Эти достижения тем более весомы, что в 1941 году основная часть боевых вылетов пришлась на сухопутный фронт, без истребительного прикрытия, пытаясь задержать немецкие войска в ходе Прибалтийской и Ленинградской оборонительных операций.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему составу Военно-морского флота» от 14 июня 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» капитан Челноков Николай Васильевич удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В апреле 1942 года был назначен заместителем командира, а в августе 1942 — командиром 1-го гвардейского минно-торпедного авиаполка ВВС Балтийского флота. Под его командованием полк летал на бомбардировки военных объектов и военно-морских баз Хельсинки, Котка, Выборг, Таллин, аэродромам Красногвардейск, Сиверская, Тосно, Луга, Нарва. В летние месяцы 1942 года полк вёл также борьбу с немецко-финским судоходством в Финском заливе, потопив 4 транспорта, 10 боевых кораблей и сбив 2 самолёта. Был снят с должности командира полка из-за чрезвычайного происшествия, когда 2 мая 1943 года из-за ошибки технического персонала взорвались 8 подвешенных к самолёту авиабомб. При этом погиб 1 военнослужащий, полностью сгорело 2 и повреждено 5 самолётов. Военный трибунал Балтийского флота 26 мая 1943 года приговорил майора Н. В. Челнокова к 5 годам исправительно-трудовых лагерей с отсрочкой исполнения приговора до окончаний войны. 11 июня он был понижен в воинском звании до майора.

В июне 1943 года был переведён в ВВС Черноморского флота помощником командира по лётной подготовке и воздушному бою 8-го гвардейского штурмового авиаполка. В августе 1943 назначен командиром эскадрильи 47-го штурмового авиационного полка. С октября 1943 — инспектор-лётчик 11-й штурмовой авиационной дивизии ВВС флота. С декабря 1943 года — командир 8-го гвардейского штурмового авиационного полка ВВС Черноморского флота. За это время участвовал в битве за Кавказ, в Новороссийско-Таманской, Керченско-Эльтигенской десантной, Крымской наступательных операциях.

К августу 1944 года выполнил 277 боевых вылетов Только на посту командира 8-го гвардейского штурмового авиаполка лично потопил 1 транспорт, 1 сторожевой катер, 1 торпедный катер, 1 быстроходную десантную баржу. Полк под его командованием потопил 19 транспортов, 32 боевых корабля различных классов и 12 катеров.

За отличное выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года майору Челнокову Николаю Васильевичу вторично присвоено звание Героя Советского Союза с вручением второй медали «Золотая Звезда».

В августе — октябре 1944 года — командир 9-й штурмовой авиационной дивизии ВВС Балтийского флота. Авиаэскадрилья под командованием Челнокова успешно наносила удары по неприятельским портам, кораблям в море, железнодорожным станциям и войскам противника, поддерживая действия советских войск в Прибалтийской наступательной операции. В октябре 1944 года отозван с фронта и направлен на учёбу на академические курсы усовершенствования офицерского состава при Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова. 

Всего за годы войны Н. В. Челноков совершил 277 боевых вылетов. Дивизия за время его командования потопила 55 и повредила 51 транспорт и боевой корабль, в воздушных боях сбит 21 самолёт врага.

Послевоенная биография 

После окончания академических курсов в мае 1945 года вновь принял командование 9-й штурмовой авиационной дивизией на Балтике. В декабре 1947 года вновь убыл на учёбу. В 1949 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. С февраля 1950 года — помощник командующего ВВС 4-го флота на Балтийском море. С июня 1950 года служил в Главной инспекции ВМС генерал-инспектором Инспекции по ВВС и ПВО, затем старшим инспектором по минно-торпедной авиации. С июля 1953 года — главный штурман авиации ВМС. В марте 1954 года назначен начальником кафедры штурманской службы, радиотехнических средств и авиационного оружия Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова. Но уже через месяц, в апреле 1954 года генерал-майор авиации Челноков уволен в запас по болезни. 

Жил в Москве. Работал начальником управления в Министерстве внешней торговли СССР.

Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946—1950). 

Скончался в Москве 16 июля 1974 года, похоронен на Головинском кладбище.

Воинские звания 
 старший лейтенант (23.03.1936)
 капитан (16.11.1939)
 майор (23.11.1941)
 подполковник (19.11.1942)
 майор (11.08.1943, понижен в звании по приговору военного трибунала)
 подполковник (31.12.1943)
 полковник (17.10.1944)
 генерал-майор авиации (11.05.1949)

Награды 
 Дважды Герой Советского Союза (14.06.1942, 19.08.1944)
 Три ордена Ленина (24.11.1941, 14.06.1942, 5.11.1954)
 Четыре ордена Красного Знамени (21.04.1940, 30.04.1944, 30.06.1944, 20.06.1949)
 Орден Ушакова II степени (10.08.1945)
 Орден Красной Звезды (3.11.1944)
 Орден «Знак Почёта» (25.05.1936)
 Медаль «За оборону Ленинграда» 
 Медаль «За оборону Кавказа»
 другие медали

Память 
 Бюсты Н. В. Челнокова установлены в Ленинграде — на Аллее Героев Московского парка Победы и в Иркутске на пересечении улиц Челнокова и Маяковского, на Аллее Героев в Феодосии.
 Его именем названа улица в Иркутске, на одном из домов которой установлена мемориальная доска.
 Его именем названа улица в Калининграде, на одном из домов которой установлена мемориальная доска.
 Его именем названа улица и школа № 38 в городе-герое Севастополе. 
 Его именем назван улица и микрорайон в Феодосии.
 Мемориальная доска установлена в феврале 2022 года в Москве по адресу: Новопесчаная улица, дом 19, корпус 3. Бронзовую мемориальную доску с портретным барельефом героя изготовил скульптор И. А. Бурганов.

Примечания

Литература 
 
 
 Варганов Ю. В. и др. Военно-морская академия на службе Отечеству. — Можайск, 2001. — С.103. 
 Герои Советского Союза Военно-Морского Флота. 1937–1945. — М., 1977. — С.20–21. 
 Дважды Герои Советского Союза. — М.: Воениздат, 1973. — С. 228–229. 
 Кузнецов И. И. Золотые звезды иркутян. — Иркутск, 1982. — С. 14–18. 
 Локшин В. С., Самойлов С. С. Шесть золотых звёзд. М., ДОСААФ, 1976. — С.73–127.
 
 Люди бессмертного подвига. Кн. 2. 4-е изд., испр. и доп. — М., 1975. — С.554–561. 
 Словарь биографический морской. — СПб., 2000. — С. 412.

Ссылки 
 
 Статья «Штурмовые звёзды Николая Челнокова».
 О Н. В. Челнокове на сайте Иркутского областного краеведческого музея .
 «Богата матушка-Сибирь на Героев».

Дважды Герои Советского Союза
Лётчики Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Лётчики морской авиации СССР
Выпускники Рижского Краснознамённого института инженеров гражданской авиации
Выпускники Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков
Выпускники Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены КПСС
Похороненные на Головинском кладбище
Участники Керченско-Эльтигенской десантной операции